Ziesing ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Ziesing (* 1943), deutscher Energie- und Umweltökonom
 Heinrich Ziesing (1881–1924), deutscher Kommunalpolitiker
 Heinz-Dieter Ziesing (* 1943), deutscher Schriftsteller, Schauspieler, Drehbuchautor, Regieassistent und Kameraassistent
 Matthias Ziesing (* 1980), deutscher Schauspieler
 Ulrike Schielke-Ziesing (* 1969), deutsche Versicherungsangestellte und Politikerin (AfD), MdB